Diocesi di Gegi, una sede vescovile titolare dell'Algeria;
Geghi, comune dell'Armenia (provincia di Syunik);
GEGI, iniziativa statunitense per promuovere lo sviluppo della Georgia.